Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów na Żużlu 1990 – cykl turniejów żużlowych mających wyłonić najlepszych żużlowców do lat 21 na świecie. Tytuł wywalczył Brytyjczyk Chris Louis.

Finał 
 9 września 1990 r. (niedziela),  Lwów

Bibliografia 
 1990 World Under-21 Final - Lvov 

1990
1990 w sporcie żużlowym